L'acronyme FICA peut faire référence à :
 Festival international des cinémas d'Asie, festival français se déroulant chaque année à Vesoul depuis 1995.
 Festival international du film sur l'environnement (en portugais ), festival brésilien se déroulant chaque année dans une ville de l'État de Goias depuis 1999.
 , taxe aux États-Unis
 Flemish International Cooperation Agency qui est le nom anglais de l'agence de coopération au développement flamande.
 Football Inter Club Association, un club haïtien de football

Acronyme